Лінія E:

 Лінія E — лінія метрополітену Буенос-Айреса.
 Лінія E — лінія RER.
 Лінія E — лінія метрополітену Роттерадама.